USS Long Beach est un nom donné à trois navires dans l'histoire de la marine américaine, un cargo et deux navires de guerre. 

 , lancé en 1892, ancien cargo allemand nommé SS Yarrowdale ;
 , lancé en 1943, frégate de classe Tacoma ;
 , lancé en 1959 le premier croiseur à propulsion nucléaire et le premier dont l’armement principal est constitué de missiles.

Long Beach